

Марушув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Марушув — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства